Кубок конфедераций 2005 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 15 по 29 июня в Германии.

Матчи Группы A прошли с 15 по 21 июня 2005 года в городах Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Лейпциг и Нюрнберг. В состав группы вошли хозяева турнира сборная Германии, финалист Кубка Америки 2004 сборная Аргентины, победитель Кубка африканских наций 2004 сборная Туниса и победитель Кубка наций ОФК 2004 сборная Австралии.

Положение команд 

Время — центральноевропейское.

Аргентина — Тунис 

Игрок матча:
 Хуан Роман Рикельме
Помощники судьи:
 Алессандро Гризелли
 Кристиано Копелли
Четвёртый судья:
 Мануэль Мехуто Гонсалес

Германия — Австралия 

Игрок матча:
 Михаэль Баллак
Помощники судьи:
 Амелио Андино
 Мануэль Берналь
Четвёртый судья:
 Мурад Даами

Тунис — Германия 

Игрок матча:
 Михаэль Баллак
Помощники судьи:
 Энтони Гарвуд
 Джозеф Тейлор
Четвёртый судья:
 Мэттью Бризи

Австралия — Аргентина 

Игрок матча:
 Лусиано Фигероа
Помощники судьи:
 Прачья Пермпанич
 Бенгеч Аллабердыев
Четвёртый судья:
 Мануэль Мехуто Гонсалес

Австралия — Тунис 

Игрок матча:
 Франсилеудо дос Сантос
Помощники судьи:
 Кристиан Хулио
 Марио Варгас
Четвёртый судья:
 Херберт Фандель

Аргентина — Германия 

Игрок матча:
 Хуан Роман Рикельме
Помощники судьи:
 Роман Слышко
 Мартин Балко
Четвёртый судья:
 Роберто Розетти

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2005